Julio Pardo puede referirse a:

 Julio Pardo Merelo, famoso corista y pregonero del carnaval de Cádiz;
 Julio Pardo, piloto argentino de automovilismo;
 Julio Pardo Padrós, abogado y exdirigente deportivo español.